Rüttimann ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Rüttimann (1925–2009), Schweizer Politiker
 Anna Maria Rüttimann-Meyer von Schauensee (1772–1856), Salonnière in Luzern
 Antonin Rüttimann (1710–1754), 1746 bis 1748 Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Beat Rüttimann (* 1945), Schweizer Medizinhistoriker
 Beat Anton (Toni) Rüttimann (* 1967), Schweizer Entwicklungshelfer
 Corin Rüttimann (* 1992), Schweizer Unihockeyspielerin
 Eric Rüttimann (* 1992), Schweizer Langstreckenläufer
 Johann Jakob Rüttimann (1813–1876), Schweizer Politiker
 Niki Rüttimann (* 1962), Schweizer Radrennfahrer
 Sabrina Bösch-Rüttimann (* 1993), Schweizer Unihockeyspielerin
 Vinzenz Rüttimann (1769–1844), Schweizer Politiker

Siehe auch:
 Rütimann